El nombre de convento de la Trinidad o convento de la Santísima Trinidad designa a varios edificios religiosos:

en España 
 Convento de la Trinidad, convento de religiosas agustinas situado en la ciudad de Carmona (Sevilla).
 Convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción, convento de concepcionistas franciscanas situado en la ciudad de Écija (Sevilla).
 Convento de la Trinidad, de trinitarios situado en la ciudad de Sevilla.
 Convento de la Trinidad, convento de trinitarios calzados situado en la ciudad de Málaga.
 Convento de la Trinidad Calzada, convento trinitario desaparecido situado en la ciudad de Madrid.
 Convento de la Trinidad, convento trinitario desaparecido situado en la ciudad de Salamanca.
 Convento de la Trinidad, convento situado en la ciudad de Úbeda (Jaén).
 Convento de la Santísima Trinidad, convento trinitario desaparecido situado en la ciudad de Burgos.
 Convento de la Santísima Trinidad, convento de mercedarios descalzos desaparecido situado en el municipio de Cartaya (Huelva). 
 Convento de la Santísima Trinidad, convento trinitario desaparecido situado en el municipio de Cuéllar (Segovia).